Geafrikaniseerde honingbij, ook bekend als killer bee
 Killer Bee (single), een single van zangeres Anouk